Die Liste der Unzialhandschriften des Neuen Testaments enthält Unzial- oder Majuskelhandschriften in griechischer Sprache. Sie entstanden größtenteils vom 3. bis ins 10. Jahrhundert. Charakteristisch sind der Beschreibstoff Pergament anstelle des früher üblichen Papyrus, die Codex-Form, die die Schriftrolle ablöste, und die Schriftart, die Unziale. Ab dem 9. Jahrhundert wurde die Unziale immer mehr von der Minuskel verdrängt.

Heute sind insgesamt 322 Majuskelhandschriften mit Texten des Neuen Testaments bekannt, die meisten davon sind allerdings nur Fragmente von wenigen Blättern. Die Erforschung der Majuskelhandschriften im 19. und 20. Jahrhundert war von großer Bedeutung für die Textkritik des Neuen Testaments.

Liste der Unzialhandschriften des Neuen Testaments 

Das Zeichen † in der Spalte „Inhalt“ zeigt an, dass der Text nicht vollständig ist.

Unzialen 01–045 
Die Unzialen 01 bis 045 haben zwei Bezeichnungen, einmal die Bezeichnung mit Zahlen, zum anderen mit lateinischen, griechischen und hebräischen Buchstaben. Die Buchstabenbezeichnungen hatten sich als textkritische Siglen bereits vor Konstantin von Tischendorf für diese bedeutenden und unter einem eigenen Namen bekannten Handschriften so stark durchgesetzt, dass die Zählweise mit Zahlen nach Gregory-Aland von 1908 in der Praxis wenig verwendet wird. Einige Buchstaben wurden mehrfach verwendet, so dass z. B. das Sigel D in den Evangelien eine andere Handschrift bezeichnet als in den Paulusbriefen. Die Buchstaben wurden in mehrdeutigem Kontext mit kleinen Indizes versehen, so dass statt D die Bezeichnung Dea für die Handschrift der Evangelien und der Apostelgeschichte oder Dp für die Handschrift der Paulusbriefe verwendet wird. Häufig kommt in neueren Publikationen eine eindeutige Kombination vor, die Buchstaben mit GA-Nummer in Klammer kombiniert, beispielsweise B(03) für Codex Vaticanus oder D(05) für Codex Bezae bzw. D(06) für Codex Claromontanus.

Unzialen 046–0318

Siehe auch 
Listen
 Liste der Papyri des Neuen Testaments
 Liste der Minuskelhandschriften des Neuen Testaments
 Liste der Lektionare des Neuen Testaments
 Kategorien der Handschriften des Neuen Testaments
Artikel
 Paläografie
 Textkritik des Neuen Testaments
 Textgeschichte des Neuen Testaments

Weblinks 
 A Table of Greek Manuscripts
 Greek Codices of the Bible
 Majuscule Edition – Summary of Manuscripts
 New Testament Greek MSS ordered by century (Compiled by Maurice Robinson)
 Greek Manuscript Quick Reference – The Life Foundations Nexus

Literatur 

 Hermann von Soden: Die Schriften des neuen Testaments, in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte; Berlin 1902–1910.
 Caspar René Gregory: Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments; Leipzig 1908.
 Frederic Kenyon: Our Bible and the Ancient Manuscripts; London: Eyre & Spottiswoode, 1895, 1896, 1898, 1939.
 Kurt und Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1981; ISBN 3-438-06011-6.
 Kurt Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack: Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments; Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994.

Einzelnachweise 

Literarisches Werk der Antike
!Unzialhandschriften Des Neuen Testaments
Liste (Bibel)
!